Dans la mythologie grecque, Nausicaa est la fille d'Alcinoos, roi des Phéaciens.
 Nausicaa est une tragédie inachevée de Goethe.
 Nausicaä de la Vallée du Vent est un manga de Hayao Miyazaki, réalisé entre 1982 et 1994.
 L'héroïne de l'histoire se nomme Nausicaä.
 Nausicaä de la Vallée du Vent est un film d'animation réalisé en 1984 par l'auteur et concerne l'adaptation des deux premiers volumes du manga.
 En astronomie, (192) Nausicaa est un astéroïde.
 Nausicaá - Centre national de la mer à Boulogne-sur-Mer.
 Nausicaa est un téléfilm d'Agnès Varda réalisé en 1970.
 Brocéliande Nausicaa Aubertot (1994), participante de l'émission Mon plus beau Noël (émission de télévision).
 Nausicaa (VO : Kei Yûki) est un personnage qui fait partie de l'équipage d'Albator dans les séries mettant en scène le pirate de l'espace.
 Nausicaa Bonnín (née en 1985), actrice espagnole.